ISO 8859-3 — 8-битная кодовая страница из серии ISO 8859 для представления турецкого и мальтийского языков, а также для эсперанто.

Эта кодовая страница относительно мало распространена: для турецкого языка чаще применяется ISO 8859-9 или совместимая с ней Windows-1254; ранее ISO 8859-3 была популярна среди эсперантистов, но сейчас чаще используется Юникод.

Кодировка ISO 8859-3 
Нижняя часть таблицы кодировки полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Раскраской показаны отличия от ISO 8859-1: зелёным помечены буквы эсперанто, жёлтым — турецкие, розовым — мальтийские, жёлто-зелёным — вспомогательные символы для ввода с клавиатуры, голубым — пустые клетки.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859
Эсперанто